Кратер Берлаге () — крупный ударный кратер в южном полушарии на обратной стороне Луны. Название дано в честь нидерландского физика Х.П. Берлаге(младшего)  и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Кратер Берлаге находится около центра гигантского бассейна Южный полюс — Эйткен. Ближайшими соседями кратера являются кратер Беллинсгаузен, примыкающий к нему на севере; кратер Леметр на востоке-северо-востоке; кратер Кабанн на северо-западе.

Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 93,8 км, глубина — около 2,8 км.

Вал кратера значительно разрушен, вал и чаша кратера, особенно её северная часть, перекрыты необычно большим числом малых кратеров диаметром 5-20 км. Высота вала над окружающей местностью составляет около 1400 м, объем кратера приблизительно 8000 км3. Северная часть вала в месте соединения с кратером Беллинсгаузен перекрыта тремя кратерами.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны